Tamagnini est un patronyme porté notamment par :

 Filippo Tamagnini (1972-), homme politique saint-marinais ;
 João Tamagnini Barbosa (1883-1948), officier militaire et homme d'État portugais ;
 Vittorio Tamagnini (1910-1981), boxeur italien.